Le tournoi de Newport 2012, sur gazon, se déroule du 9 au 15 juillet à Newport aux États-Unis.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de Newport

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Newport
ATP 2012
Tennis aux États-Unis en 2012
Tennis en juillet 2012
Sport aux États-Unis en juillet 2012